Isobel [], [] ist ein weiblicher Vorname und eine schottische Variante des Namens Isabella. Bekannte Trägerinnen des Namens sind:

 Isobel Gowdie, im 17. Jahrhundert der Hexerei angeklagte Schottin
 Hilda Petrie, bürgerlich Hilda Mary Isobel Urlin (1871–1956), britische Ägyptologin
 Isobel Elsom (1893–1981), britische Schauspielerin
 Isobel Baillie (1895–1983), schottische Sopranistin
 Isobel Kuhn (1901–1957), kanadische evangelische Missionarin
 Diana Wynyard, bürgerlich Dorothy Isobel Cox (1906–1964), britische Schauspielerin
 Isobel Lennart (1915–1971), US-amerikanische Drehbuchautorin und Schriftstellerin
 Isobel Black (* 1943), schottische Schauspielerin
 Christine Correa, bürgerlich Christine Isobel Correa (* 1955), amerikanische Jazzsängerin indischer Herkunft
 Isobel Cooper (* 1975), britische Sopranistin und Popsängerin
 Isobel Campbell (* 1976), schottische Musikerin
 Katharine Isabelle, bürgerlich Katherine Isobel Murray (* 1981), kanadische Schauspielerin
 Isobel Waller-Bridge, (* 1984), englische Komponistin
 Bel Powley, bürgerlich Isobel Dorothy Powley (* 1992), britische Schauspielerin
 Daisy Jazz Isobel Ridley (* 1992), englische Schauspielerin 
 Izzy Bizu, bürgerlich Isobel Beardshaw (* 1994), britische Musikerin

Isobel ist außerdem:
 der Titel eines 1995 von der isländischen Künstlerin Björk veröffentlichten Songs
 ein Song der britischen Sängerin Dido
 Isobel: A Romance of the Northern Trail, eine 1913 von James Oliver Curwood veröffentlichte Novelle
 Isobel or The Trail's End, eine Verfilmung dieser Novelle aus dem Jahr 1920